Messiah peut désigner :

Patronyme 

 Aaron Messiah (1858-1940), architecte français ;
 Albert Messiah (1921-2013), physicien et résistant français.

Pseudonyme 

 , nom de ring du catcheur américain William Welch.

Titres d'œuvres 

 Messiah, un livre de Gore Vidal ;
 Messiah, un oratorio de Georg Friedrich Haendel ;
 Messiah, une série télévisée britannique ;
 Messiah, une série télévisée américaine en 2020;
 Messiah, un shoot them up à la troisième personne développé par Shiny Entertainment.

Autres sujets 
 Messiah, groupe de death et thrash metal suisse.